Dorfkirche Dahmsdorf steht für:

 Dorfkirche Dahmsdorf (Müncheberg), Dorfkirche in Dahmsdorf, Stadt Müncheberg, Landkreis Märkisch-Oderland, Brandenburg
 Dorfkirche Dahmsdorf (Reichenwalde), Dorfkirche in Dahmsdorf, Gemeinde Reichenwalde, Landkreises Oder-Spree, Brandenburg